Ве́вис (, устар. ) — город в Литве, в составе Электренского самоуправления, административный центр Вевисского староства.

География 
Расположен в 39 км от Вильнюса, на магистрали E85 (в литовской кодировке A1) «Вильнюс—Каунас—Клайпеда» по обеим её сторонам и на железнодорожной линии «Вильнюс—Каунас».
 
В городе имеется железнодорожная станция Вевис, автобусная станция; имеется гостиница.

Название 
Название (, 1577; Евье, 1619), как и название деревни Вевининкай, происходит от названия озера Вевис (, Yvis). Поэтические вымыслы, связывающие название города с женой Гедимина Евой Иоанновной (Евна) из полоцких княжён, основания не имеет.

Герб 
Исторического герба у Вевиса не было. Вновь созданный герб изображает на синем фоне золотой (жёлтый) печатный станок XVI века.

История 
В XIV веке здесь был основан Евьеский Успенский монастырь, который в XV—XVI веках находился под опекой православной шляхты. При монастыре действовала православная школа, в которой велось преподавание на церковнославянском, белорусском и польском языках. Во второй половине XVI века монастырь пришёл в упадок, а школа была закрыта. В 1610 году, после закрытия типографии Виленского братства, князь Б. М. Огинский перенёс её в Евьевский монастырь. На тот момент Евье было его имением. Руководителем школы и типографии был известный белорусский православный деятель Леонтий Карпович. В типографии в 1619 г. была напечатана церковнославянская грамматика Мелетия Смотрицкого «Ґрамма́тіки Славе́нския пра́вилное Cv́нтаґма», которая положила фундамент новоцерковнославянского языка.

После присоединения территорий Беларуси и Литвы к Российской империи монастырь был упразднён в 1806 и обращён в приходскую церковь. В 1812 при нашествии Наполеона церковь и монастырские здания были сожжены. Известно, что в Евье несколько дней провёл при отступлении французской армии из России маршал Мюрат. В 1816 князь Г. Огинский построил католический костёл, сохранившийся до наших дней. В 1837 был заложен новый православный храм Успения Пресвятой Богородицы, освящённый в 1843 году архимандритом Виленского Свято-Духова монастыря Платоном, впоследствии митрополитом Киевским и Галицким. При храме находится придел во имя Святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия (освящён 5 ноября 1933).

Росту местечка во второй половине XIX века способствовало строительство ветви Ландварово — Прусская граница Петербурго-Варшавской железной дороги (Санкт-Петербург — Вильно — Варшава) и сооружение железнодорожной станции (1862). После Первой мировой войны неподалёку от Вевиса проходила демаркационная линия, ставшая практически границей с Польшей. В послевоенные годы Вевис стал городом (с 1950) и районным центром. С ликвидацией Вевисского района присоединён к Тракайскому району. При реформе самоуправления вошёл во вновь образованное в 2000 году Электренайское самоуправление.

Население

Экономика 
Производство стройматериалов, комбикормов;
предприятия пищевой промышленности «Вевё паукштинас» («Vievio paukštynas»), «Вевё малунас» («Vievio malūnas»).

Два музея — Музей геологии Литвы и Музей дорог (с 1995; знакомит с историей дорог, дорожного строительства и транспорта в Литве с древнейших времён до наших дней).
Начальная и средняя школы.

См. также 
 Литовский дорожный музей

Ссылки 

 Maps, Weather and Airports for Vievis
 Храм Успения Пресвятой Богородицы // russian-church.ru
 Храм в честь Успения Божией Матери, 1843 г.

Примечания 

Города Литвы
Электренское самоуправление